Ланта, G4/43 — нефтегазовое месторождение Таиланда. Расположено в Сиамском заливе. Открыто в 2004 году. Начальные запасы газа составляют 50 млрд м³, а нефти — 50 млн тонн.

Оператор месторождении является Chevron Offshore (Thailand) Ltd. (Chevron — 85 %, PTTEP International Ltd. — 15 %).

Ссылки 
 
 

Газовые месторождения Таиланда